Валенти́н Соломо́нович Тублин (р. , Ленинград, СССР) — советский и израильский тренер по стрельбе из лука, писатель. Тренер олимпийской сборной Израиля по стрельбе из лука (1991—1996).

Биография 
Родился 23 мая 1934 года в Ленинграде.

В 1944 году поступил в только что открывшееся Ленинградское Нахимовское военно-морское училище, из которого впоследствии был отчислен за недисциплинированность. Входил в сборную училища по плаванию.

Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, работал инженером-изыскателем.

Мастер спорта СССР по стрельбе из лука. С 1964 года — тренер по этому виду спорта.

В 1991 году эмигрировал в Израиль. В 1991—1996 годах — тренер олимпийской сборной Израиля по стрельбе из лука.

Автор 9 книг прозы, публиковаться начал в 1963 году. Переводчик на русский язык прозы израильских писателей (Шамай Голан и др.).

Семья 
 Двоюродный брат — Яков Айзикович Тублин (1935—2011), советский и израильский поэт, судостроитель.
 Сын (от первого брака) — Константин Валентинович Тублин (р. 1959), российский издатель, предприниматель, литератор.
 Вторая жена — Ольга Константиновна Тублина (Холшевникова), с 2006 — генеральный директор издательства «Лимбус Пресс».

Творчество 
В детской повести «Золотые яблоки Гесперид» (1976), в которой главный герой, советский школьник, попадает в мир греческих мифов, Тублин первый и единственный раз в своём творчестве обратился к жанру фэнтези.

Участие в общественных и творческих организациях 
 Член Союза писателей СССР

Валентин Тублин в литературе

Посвящения 
 Валентину Тублину посвящено стихотворение Михаила Синельникова «Музыка» («Старик араб, на праотца похожий…»).

Цитаты 
Виктор Топоров, 1996:

Библиография

Публикации Валентина Тублина

Книги 
Тублин Валентин. Золотые яблоки Гесперид: Повесть. — Л.: Детская литература, 1976. — 126 с. — 100000 экз.
 Тублин Валентин. Гонки в сентябре: Повесть. — Л.: Детская литература, 1978. — 192 с. — 100000 экз.
 Тублин Валентин. Испанский триумф: Исторические повести / Худож. Л. Авидон. — Л.: Советский писатель, 1982. — 255 с. — 30000 экз.
 Тублин Валентин. Доказательства: Повести / Худож. Л. Авидон. — Л.: Советский писатель, 1984. — 607 с. — 200000 экз.
 Тублин Валентин. Золотые яблоки Гесперид; Доказательства; Телефонный звонок в день рождения брата / Послесл. Ю. Суровцева; ил. М. И. Маляренко. — Л.: Лениздат, 1987. — 398 с. — (Повести ленинградских писателей). — 100000 экз.
 Тублин Валентин. Заключительный период: Рассказы, повесть, роман / Худож. Л. Авидон. — Л.: Советский писатель, 1990. — 525 с. — 50000 экз. — ISBN 5-265-01205-2.
 Тублин Валентин. Дорога на Чанъань: Историческая повесть [о китайском поэте VIII в. Ду Фу]. — Л.: СП «Смарт», 1991. — 62 с. — 200000 экз. — ISBN 5-7078-0068-9.
 Тублин Валентин. Золотые яблоки Гесперид: Повесть. — СПб.: Лимбус Пресс, 1997.

Журнальные публикации 
 Тублин Валентин. Заключительный период: Роман // Нева. — 1989. — №№ 10—12.

Переводы 
 Голан Шамай. Последняя стража: Роман / Пер. с иврита В. Тублина // Нева. — 2006. — № 8.
 Голан Шамай. Последняя стража: Роман / Пер. с иврита В. Тублина. — М.; Тель-Авив: Книга-Сэфер, 2006.

О Валентине Тублине 
 Чупринин С. И. Тублин Валентин Соломонович // Чупринин С. И. Новая Россия: мир литературы: Энциклопедический словарь-справочник: В 2 т. Т. 2: М-Я. — М.: Вагриус, 2003. — С. 522.

Примечания

Ссылки 
 
 Валентин Тублин на Flot.com 
 Валентин Тублин в Энциклопедии Фантастики

Выпускники Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
Тренеры по стрельбе из лука СССР
Тренеры по стрельбе из лука Израиля
Писатели по алфавиту
Поэты России
Русские поэты
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Русские писатели по алфавиту
Писатели Санкт-Петербурга
Писатели Израиля
Переводчики XX века
Переводчики XXI века
Переводчики Израиля
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Переводчики с иврита
Члены Союза писателей СССР
Мастера спорта СССР